Эмилио:

 Эмилио, Лусиано (род. 1978) — бразильский футболист.
 Эмилио Барзини — персонаж романа Марио Пьюзо «Крестный отец».
 Эмилио Митре — станция Линии E метрополитена Буэнос-Айреса.